

Солтмани — село в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Солтмани — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства